Renart (les Masies de Voltregà), casa entre mitgeres a les Masies de Voltregà (Osona)  
 Mas Renart (Aiguaviva), edifici al municipi d'Aiguaviva (Gironès)
 Roman de Renart, recull de contes medievals, escrits en francès antic, protagonitzats per animals, hereus de la faula clàssica
 Biografies:
 Dionís Renart i Bosch (Tarragona, 1852 - Barcelona, 1922), daurador i tallista català, pare de Dionís i de Joaquim Renart
 Dionís Renart i Garcia (Barcelona, 1878 - 1946), escultor i astrònom català
 Francesc Renart (1723-1791), mestre d'obres català
 Francesc Renart i Arús (Sarrià, 1783 - Barcelona, 1853), arquitecte, urbanista, actor i comediògraf
 Joaquim Renart i Garcia (Barcelona, 1879 - 1961), dibuixant, pintor i decorador
 Robert Renart i Mercader, figura d'anomenada en el món sardanístic, fundadors de la cobla Barcelona